Име Стефан Митровић може означавати: 

 Стефан Митровић (песник) (1909—1985), црногорски песник и учесник Народноослободилачке борбе
 Стефан Митровић (ватерполиста) (1988), српски ватерполиста
 Стефан Митровић (кошаркаш) (1996), српски кошаркаш
 Стефан Митровић (фудбалер, 1990), српски фудбалер
 Стефан Митровић (фудбалер, 2002), српски фудбалер